Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP International Series Gold z cyklu Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup rozgrywany w dniach 23 lutego–2 marca 2008 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 769 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008

de:Cellular South Cup 2008
en:2008 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup
it:Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008
ru:Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup 2008